Tychtchenko (en ) est le nom de famille ukrainien de plusieurs personnes (par ordre alphabétique) :

 Ihor Tychtchenko (1989-), footballeur ukrainien 
 Vadym Tychtchenko (1963-2015), footballeur et entraîneur soviétique puis ukrainien

Patronyme ukrainien